Капаррос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Капаррос, Хоакин (род. 1955) — испанский футбольный тренер.
 Капаррос, Эдгар (род. 1997) — испанский футболист.